2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Ruskie – jezioro na Pojezierzu Iławskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Łukta;
 Jezioro Ruskie – jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Pasym;

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)